De CAF Super Cup 2018 was de 26e editie van de CAF Supercup. Wydad Casablanca, winnaar van de CAF Champions League 2017, nam het op tegen TP Mazembe, winnaar van de CAF Confederation Cup 2017. De wedstrijd werd gespeeld op 24 februari 2018 in de Stade Mohamed V in Casablanca. Wydad Casablanca won met 1-0.

Teams

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Voetbal in 2018
Voetbal in Marokko
Supercup voetbal in 2018
CAF kampioenschappen clubteams
Sportevenement in Marokko